Schwarzes Herz bezeichnet:

 einen See auf der Insel Usedom, siehe Schwarzes Herz
 einen Tatort-Film aus dem Jahr 2006, siehe Tatort: Schwarzes Herz
 einen Roman von Jasmina Kuhnke aus dem Jahr 2021, siehe Schwarzes Herz (Roman)